Gael Álvarez, né le  à Guasave, est un footballeur mexicain qui joue au poste de milieu offensif aux CF Pachuca.

Biographie

Carrière en club 
Né à Guasave au Mexique, Gael Álvarez est formé par les CF Pachuca, dont il joue avec les différentes équipes de jeunes.

Carrière en sélection 
En , Gael Álvarez est appelé pour la première fois avec l'équipe du Mexique des moins de 17 ans.

Il est ensuite convoqué avec les moins de 17 ans pour participer au Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe du Sud des moins de 17 ans qui a lieu en . 

Le Mexique remporte la compétition en battant les États-Unis en finale (3-1).

Titulaire lors de tous les matchs du Mexique, comptant trois passes décisives et deux buts, il est élu meilleur joueur du tournoi continental.

Palmarès 

 Championnat d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbe
 Champion en 2023

Références

Liens externes 

Footballeur mexicain
Joueur du CF Pachuca
Naissance en mars 2006
Naissance dans l'État de Sinaloa